Дзвіниця — споруда, найчастіше у вигляді вежі, на якій розташовано дзвони;
 Дзвіниця — оповідання Германа Мелвілла.